Het M-Sport Ford World Rally Team, voorheen Stobart M-Sport Ford Rally Team en Qatar M-Sport World Rally Team, is het rallyteam van eigenaar Malcolm Wilson dat in de huidige vorm sinds 2013 actief is in het wereldkampioenschap rally. Tussen 2006 en 2012 diende het als satellietteam voor de fabrieksinschrijving van Ford, dat eveneens geprepareerd werd door M-Sport. Ford trok zich na 2012 formeel terug als fabrieksteam, waarna M-Sport verder ging als een opzichzelfstaande constructeur in het kampioenschap, terwijl het daarin gebruik bleef maken van de Ford Fiesta RS WRC als competitieve rallyauto.

Officiële teambenaming

Fotogalerij

Complete resultaten in het wereldkampioenschap rally 
 Noot: Alleen rijders vermeld die ingeschreven zijn om punten te scoren voor de constructeur.

 * Seizoen loopt nog.

Externe links 
  Officiële website M-Sport World Rally Team

Wereldkampioenschap Rally